Kuiper Systems LLC ist eine Tochtergesellschaft von Amazon, die 2019 gegründet wurde, um durch einSatellitennetzwerk Breitband-Internetverbindung bereitzustellen. Diese Bereitstellung wird auch mit dem Projektnamen Projekt Kuiper bezeichnet. Amazon kündigte an 10 Milliarden US-Dollar zu investieren um dieses Projekt zu verwirklichen. Das Netz soll die gesamten Vereinigten Staaten und den größten Teil der restlichen Welt umfassen.

Geschichte 
Amazon kündigte im April 2019 an, eine große Breitband-Satelliten-Internetkonstellation namens "Project Kuiper" zu finanzieren und bereitzustellen. Es wird voraussichtlich bis zu einem Jahrzehnt dauern, bis alle 3.236 für die gesamte Konstellation geplanten Satelliten vollständig bereitgestellt sind, um "zig Millionen Menschen, die keinen grundlegenden Zugang zum Breitband-Internet haben", das Internet zur Verfügung zu stellen. Amazon hat nicht angekündigt, dass sie beabsichtigen, Breitbanddienste direkt an Verbraucher zu verkaufen, aber sie werden "Breitbanddienste durch Partnerschaften mit anderen Unternehmen anbieten".

Am 30. Juli 2020 kündigte Amazon an, mehr als 10 Milliarden US-Dollar in das Projekt Kuiper zu investieren, nachdem die Federal Communications Commission (FCC) die Genehmigung für eine Projekt-Kuiper-Konstellation von 3.236 Satelliten erhalten hatte, um weltweit Breitband-Internetzugang bereitzustellen. Eine Bedingung, die in der Genehmigung der FCC enthalten war, war eine Nichteinmischungsklausel, nach der die Satelliten zuvor genehmigte Satellitenunternehmen nicht stören dürfen.

Operationen 
Die Satelliten sollen eine Umlaufbahn mit einer Höhe zwischen 590 und 630 km nutzen. Es ist geplant, dass Kuiper mit Amazons bereits im November 2018 angekündigtem großen Netzwerk von 12 Satelliten-Bodenstationen (die "AWS-Bodenstationseinheit") zusammenarbeitet. Amazon reichte im Juli 2019 bei der US-Regulierungsbehörde FCC Kommunikationslizenzdokumente ein, die Informationen darüber enthielten, dass die hundertprozentige Amazon-Tochtergesellschaft, die die Satellitenkonstellation einsetzen wollte, Kuiper Systems LLC mit Sitz in Seattle, Washington, war. Ab Juli 2019 soll das Kuiper-System aus 3.236 Satelliten bestehen, die auf 98 Orbitalebenen in drei Orbitalschalen in jeweils 590 Kilometern, 610 km und 630 km Orbitalhöhe operieren. Das Kuiper-System umfasst Hochleistungssatelliten, terrestrische Gateways, Internetworking-Technologien und eine Reihe von Kundenterminals.

Der Präsident von Kuiper Systems ist Rajeev Badyal, ein ehemaliger Vizepräsident des Projekt Starlink von SpaceX. Im Dezember 2019 gab Amazon bekannt, dass das Team voraussichtlich im Jahr 2020 seinen Hauptsitz in eine größere Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Redmond, Washington, verlegen wird.

Einzelnachweise 

Amazon
Gegründet 2019
Internetdienstanbieter
Unternehmen (Redmond, Washington)
IT-Dienstleister (Vereinigte Staaten)